Plaats in Indonesië (met tussen haakjes het onderdistrict)
 Sukabakti (Palas), een plaats in het bestuurlijke gebied Lampung Selatan in de provincie Lampung
 Sukabakti (Naringgul), een plaats in het bestuurlijke gebied Cianjur in de provincie West-Java
 Sukabakti (Sodonghilir), een plaats in het bestuurlijke gebied Tasikmalaya in de provincie West-Java
 Sukabakti (Tambelang), een plaats in het bestuurlijke gebied Bekasi in de provincie West-Java
 Sukabakti (Tarogong Kidul), een plaats in het bestuurlijke gebied Garut in de provincie West-Java

Zie ook 
 Suka Bakti, doorverwijspagina